Шлихтынгова:

 Шлихтынгова — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Всховский повят.
 Шлихтынгова — гмина (волость) в Польше, входит в Всховский повят, Любушское воеводство.